Par allusion à la queue des souris, Queue de souris a plusieurs sens en français :

Botanique 
Nom vernaculaire donné à plusieurs végétaux : 

 Une queue de souris (Baeospora myosura) est un champignon de type collybie de la famille des Marasmiacées.
 Une queue de souris (ou ratoncule) peut représenter plusieurs plantes de la famille des Ranunculaceae :
 le Myosurus minimus L.,
 le Myosurus breviscapus Huth.
 Une queue de souris est l'un des noms populaires de l'espèce Arisarum proboscideum.
 Une fausse queue de souris est le nom populaire du Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides).
 Une Vulpie queue de souris (Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel) est une plante de la famille des Poaceae.
 Une Élyna queue de souris, une Cobrésia queue de souris ou une Cobrésie queue de souris sont trois des noms populaires de l'espèce : Kobresia myosuroides (citée dans les articles : Flore des Pyrénées, Toundra du Haut-Arctique du Kalaallit Nunaat).

Joaillerie 
 En joaillerie on parle de cordon en queue de souris.

Articles connexes 
 Souris
 
 
 
 Liste des plantes dont le nom se réfère à un animal

Notes et références 

Nom de plante ambigu